Colasanti ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Colasanti (1846–1903), italienischer Physiologe und Pharmakologe
 Marina Colasanti (* 1937), brasilianische Autorin
 Silvia Colasanti (* 1975), italienische Komponistin
 Veniero Colasanti (1910–1996), italienischer Szenenbildner